Machine Gun Kelly (rapper) - Amerikaans rapper
 Machine Gun kelly (crimineel) - zat in Alcatraz
 Machine-Gun Kelly - Amerikaanse film uit 1958 van Roger Corman